Усольское городско́е поселе́ние — бывшее муниципальное образование в Усольском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — город Усолье.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Пермской области от 27 декабря 2004 года № 1985—435 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Усольского района Пермского края»

Ликвидировано 1 июля 2018 года путём объединения с муниципальным образованием Город Березники.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Пермского края
Упразднённые городские поселения Пермского края
Городские поселения, упразднённые в 2018 году